Choceń, dorp in Polen
Choceň, stad in Tsjechië